Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 17 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Na, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Sabine Lisicki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Miami
Sport en Floride en 2014
Tennis en mars 2014
Tennis aux États-Unis en 2014
Sport aux États-Unis en mars 2014
Compétition de tennis à Miami